La déclaration Balfour de 1917 concerne l'établissement d'un foyer national juif.
La déclaration Balfour de 1926 concerne l'autonomie des dominions de l'Empire britannique: le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Irlande et Terre-Neuve vis-à-vis du Royaume-Uni.

Voir aussi
Balfour (homonymie)